Jean Valette ist der Name folgender Personen:

* Jean Valette (Bildhauer) (1825–1878), französischer Bildhauer und Maler
 Jean Valette (Architekt) (1876–1961), französischer Architekt
 Jean-François Valette (* 1952), französischer Botschafter
 Jean Louis de Nogaret de La Valette (1554–1642), französischer Militär

Siehe auch:

 Jean de la Valette